Батумская демонстрация (январь-февраль, 1902) — забастовка И.В.Сталина на заводе Манташёва в Батуми.

История 
В январе 1902 года И.В.Сталин организовал на заводе Манташёва в Батуми забастовку, которая продолжалась в течение месяца и завершившаяся победой рабочих. В конце февраля 1902 года в связи с увольнением 389 рабочих, заподозренных полицией в участии в революционном движении, вспыхнула стачка на заводах Ротшильда. В ответ на аресты рабочих, 8 марта 1902 года состоялась организованная и возглавленная Сталиным манифестация рабочих, требовавших освобождение арестованных. Когда полиция арестовала ещё 300 рабочих, Батумский комитет РСДРП организовал грандиозную политическую демонстрацию, в которой приняло участие 6 тысяч рабочих. В итоге демонстрация была расстреляна войсками, 500 участников было арестовано и выслано из Батуми, также вскоре был арестован и сам Сталин.

Ссылки 
 Подробная информация на сайте Libex.ru .
 Сосо в Батуми (Историческая правда) .

Расстрелы демонстраций в Российской империи
Конфликты 1902 года
Забастовки в Российской империи
История Батуми
Иосиф Сталин